

Geografia

Austria 
 Laimbach – frazione di Bad Leonfelden, città nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)
 Laimbach am Ostrong – ex comune ora frazione di Münichreith-Laimbach, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Münichreith-Laimbach – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Germania 
 Laimbach – ex comune ora frazione di Weilmünster, comune nel distretto di Gießen (Assia)

Pagine correlate 
Leimbach – pagina di disambiguazione